Джанки

 Джанки — советский немой фильм режиссёра А. Р. Цуцунава 1928 года.
 Джанки — роман Уильяма Берроуза 1953 года.

См. также 
 Джанка — село в Болгарии.